Michael Cochrane (acteur), Brits acteur
 Michael Cochrane (pianist), Amerikaans pianist